Сергей Чернецкий:
 Чернецкий, Сергей Витальевич (род. 1990) — российский трековый и шоссейный велогонщик.
 Чернецкий, Сергей Сергеевич (род. 1979) — белорусский игрок в хоккей с мячом, тренер.